Чемпіонат Шотландії з футболу 2021—2022 — 125-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Шотландії. Стартував 31 липня 2021 року та фінішував 15 травня 2022 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клуби та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

1–22 тури

23-33 тури

34-38 тури 

Топ шість

Друга група

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 — 23 травня 2022

|}

Див. також 
 Олд Фірм

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 

2022
Шотландія
Шотландія
2021 у британському спорті
2022 у британському спорті